

Architettura 
 Palazzo Bonfadini Vivante – edificio monumentale nel sestiere di Cannaregio, Venezia

Persone 
 Antonio Bonfadini – francescano italiano, venerato come beato dalla Chiesa cattolica
 Romualdo Bonfadini – giornalista, politico, magistrato, storico e patriota italiano, deputato e senatore del Regno d'Italia